Bart kan syfta på:

 Bart (namn), variant av Bartolomeus

Geografi

Frankrike 

 Bart, Doubs, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté,